Институт еврейской культуры (известен так же как Институт еврейской пролетарской культуры) — располагался в ряде республик Советского союза и занимался исследованием в области еврейской историографии, библиографии, литературы и фольклора. Были следующие институты:
 Институт еврейской культуры (Киев) — институт действовал при Академии наук УССР.
 Институт еврейской культуры (Вильнюс) — институт действовал при Литовской Академии наук. В 1939 году советская власть сделала институт ИВО сначала отделением Института Литовских исследований, а затем Институтом еврейской культуры при Литовской Академии наук.
 Институт еврейской культуры (Минск) — академический Институт еврейской культуры возглавлял И. Ошерович, а после — С. Агурский). Он действовал в Минске до своего закрытия в 1935 году.